Drahota může být:

nepřiměřeně vysoká cena
vysoké ceny potravin, v minulosti předstupeň hladomoru

příjmení osob
Andrea Drahota (* 1941) – maďarská herečka
Anežka Drahotová (* 1995) – česká sportovkyně, atletka a cyklistka, sestra Elišky
Eliška Drahotová (* 1995) – česká sportovkyně, atletka a cyklistka, sestra Anežky
Veronika Drahotová – česká umělkyně
Zdeněk Drahota – český fyziolog